Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 50 kilometrov klasično, tekma je potekala 28. februarja 2010.

Rezultati 

Klasično moški 50km